Джон Кинг:
 Кинг, Джон (род. 1960) — английский писатель.
 Кинг, Джон (род. 1975) — американский государственный деятель, министр образования США.
 Кинг, Джон (1838—1872) — исследователь Австралии.
 Кинг, Джон (1938—2016) — английский футболист и спортивный менеджер.
 Кинг, Джон Герберт — сотрудник Форин-офис, агент советской разведки.
 Кинг, Джон Пол (род. 1941) — американский коуч.